Kelurahan Kutorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kutorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,71), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kutorejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 112,06), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar